Zoshchenko steht für:
 Michail Michailowitsch Soschtschenko (1894–1958), sowjetischer Schriftsteller
 (5759) Zoshchenko, Asteroid des Hauptgürtels